Трюштерса́йм () — упразднённый кантон на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас, департамент Нижний Рейн, округ Страсбур-Кампань. Площадь кантона Трюштерсайм составляла 132,32 км², количество коммун в составе кантона — 24, численность населения 22 966 человек (по данным INSEE, 2012), при средней плотности 174 жителя на квадратный километр (км²).

История 
Кантон был создан в 1793 году.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

До административной реформы 2015 года в состав кантона входило 24 коммуны. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён.

Консулы кантона

Состав кантона 
До марта 2015 года кантон включал в себя 24 коммуны:

В результате административной реформы в марте 2015 года кантон был упразднён. Коммуны Андшуайм, Берстет, Виверсайм, Вильготайм, Винтсенайм-Кошерсберг, Грисайм-сюр-Суффель, Гуженайм, Денгсайм, Доссенайм-Кошерсберг, Дюрнинген, Катзенайм, Кинайм, Кюттольсайм, Негартайм-Итленайм, ПфеттисаймА, Пфюльгрисайм, Рор, Стютзайм-Оффенайм, ТрюштерсаймА, Фесенайм-ле-Ба, Фюрденайм, Шнерсайм и Юртигайм переданы в состав кантона Буксвиллер (округ Саверн), коммуна Остоффен передана в состав вновь созданного кантона Ленгольсайм (округ Страсбур).

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуна Пфеттисайм упразднена с последующим слиянием с коммуной Трюштерсайм (округ Саверн, кантон Буксвиллер).

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Нижний Рейн